Boardman puede hacer referencia a:

Localidades 
  Boardman, Oregón.

Personas 
  Chris Boardman, ciclista.
  Eleanor Boardman, actriz de cine mudo.
  Ernesto Saro Boardman, político y senador.